Žernov – gmina w Czechach, w kraju hradeckim, w powiecie Náchod
 Žernov – gmina w Czechach, w kraju libereckim, w powiecie Semily